Normannenstraße

 ist eine West-Ost geführte Straße im Berliner Ortsteil Lichtenberg, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Lichtenberg #N .

 ist eine eingebürgerte Kurzbezeichnung für die Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße, einer nach 1990 entstandenen Einrichtung in ehemaligen Verwaltungsgebäuden der Staatssicherheit.